Denumirea de Dragoviștița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dragoviștița, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Dragoviștița, un sat în comuna Kostinbrod, regiunea Sofia.